Hunnenstein ou Hün(en)stein (littéralement « Pierre des Huns » en allemand) est le nom de plusieurs mégalithes encore visibles en Allemagne, parmi lesquels :

 , un menhir situé près de Bad Dürrenberg ;
 , un menhir situé près de Wernigerode ;
 , un menhir situé près de Blankenburg ;
 Hunnenstein (Niederdossenbach), un menhir situé près de Schwörstadt ;
 Hunnenstein (Nohra), un menhir situé près de Nohra ;
 , un menhir situé près de Schmidthachenbach.